La sieste est un temps de repos.
  est le nom de diverses œuvres